Jméno a příjmení František Zavřel má více nositelů:

 František Zavřel (politik) (1883–???) – meziválečný československý politik, poslanec za národní demokraty
 František Zavřel (spisovatel) (1885–1947) – český spisovatel a dramatik
 František Zavřel (pedagog) (1843–1905) – český pedagog a botanik
 František Zavřel (režisér) (1879–1915) – český divadelní režisér
 František Zavřel (zpěvák) (1901–?) – český operní pěvec